Амфідамант () — ім'я кількох персонажів давньогрецької міфології та історії:

 Амфідамант — син тегейського царя, брат Кефея, один з аргонавтів
 Амфідамант — син єгипетського царя Бусіріса
 Амфідамант — батько Навсідами, матері Авгія
 Амфідамант — батько Меланіона і Антімахи, дружини Еврістея
 Амфідамант — батько Клітоніма
 Амфідамант — халкідський полководець і політичний діяч кінця VIII ст. до н. е.